

France 

 église Saint-Sylvestre de Cerzat, à Cerzat (Haute-Loire)
 église Saint-Sylvestre-des-Brousses, à Puéchabon (Hérault)
 église Saint-Sylvestre de Jailly, à Jailly (Nièvre)
 église Saint-Sylvestre de Luzoir, à Luzoir (Aisne)
 église Saint-Sylvestre de Perrignier, à Perrignier (Haute-Savoie)
 église Saint-Sylvestre de Malicorne-sur-Sarthe, à Malicorne-sur-Sarthe (Sarthe)
 église Saint-Sylvestre de Saint-Sylvestre (Haute-Vienne), à Saint-Sylvestre (Haute-Vienne)
 église Saint-Sylvestre de Saint-Sylvestre (Haute-Savoie), à Saint-Sylvestre (Haute-Savoie)
 église Saint-Sylvestre de Saint-Sylvestre-Pragoulin à Saint-Sylvestre-Pragoulin (Puy-de-Dôme)
 église Saint-Sylvestre de Saint-Sylvestre-sur-Lot, à Saint-Sylvestre-sur-Lot (Lot-et-Garonne)
 église Saint-Sylvestre de Tanlay à Tanlay (Yonne)
 église Saint-Sylvestre de Villerach, à Villerach (Pyrénées-Orientales)
 église Saint-Sylvestre-et-Sainte-Colombe de Colombiers, à Colombiers (Hérault)

Italie 

 église Saint-Sylvestre de Bevagna (Chiesa di San Silvestro) à Bevagna (Ombrie)

Luxembourg 

 église Saint-Sylvestre, à Luxembourg